Generator har flere betydninger:
 Elektrisk generator - maskine som omdanner bevægelse til elektrisk energi (elektrodynamisk generator eller dynamo)
 Elektrostatisk generator
 Signalgenerator